Lágrimas de la Virgen puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:
 Allium triquetrum
 Briza maxima, hierba anual poácea; 
 Lagurus ovatus.
 Pancratium canariense
 '''''Sedum album